Roidhof ist der Ortsname von

 Roidhof (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Roidhof (Zell), Ortsteil der Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern
Siehe auch:
 Roithof